Kopper oder Kõpper ist der Familienname folgender Personen:

 Andres Kõpper (* 1990), estnischer Musiker und Regisseur
 Christopher Kopper (* 1962), deutscher Wirtschaftshistoriker
 Ernst Michael Kopper (* 1945), österreichischer Architekt
 Helena Kopper (1910–nach 1952), polnischer weiblicher Funktionshäftling
 Hilmar Kopper (1935–2021), deutscher Bankmanager
 Joachim Kopper (1925–2013), deutscher Philosoph

Fiktive Person:
 Mario Kopper, Ermittler aus der Fernsehreihe Tatort, siehe Odenthal und Kopper

Film:
 Tatort: Kopper, Folge der Fernsehserie Tatort

Siehe auch:
 Copper, Koper, Koppe, Koppers, Köpper (Begriffsklärungen)